O Campeonato Regional (ou Insular) de São Nicolau de 2016-17 foi a epoca de Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi oito

O campeão do torneio foi a FC Ultramarina Tarrafal conqustou o dozento título recentemente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2017, o clube terminou com 36 pontos com 11 vences, não jogos derrotado e 33 gols.

Clubes
Académica da Preguiça
AJAT'SN
SC Atlético
FC Belo Horizonte
Praia Branca
CD Ribeira Brava
FC Talho
FC Ultramarina

Resumo da Temporada
A edição 2016-17 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a FC Ultramarina.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estatísticas
Melhor vitória:: Talho 0 - 7 Atlético (22 de abril)

Notas

Referências

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Nicolau de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Nicolau